Цияб-Цилитли (так же Ново-Цилитли) — село Гумбетовского района Дагестана в России. Входит в Цилитлинский сельсовет.

Географическое положение 
Село расположено одновременно на территории Бабаюртовского и Хасавюртовского районов (граница делит село на две части) в 27 км к северу от города Хасавюрт на канале Юзбаш.

История 
Образовано на месте кутана Туган-кутан на землях отгонного животноводства переселенцами из села Цилитли Гумбетовского района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района